Catherine Woillez (dite Madame Woillez) (1781-1859), une écrivain française
 Eugène Woillez (Eugène Joseph Woillez), (né en 1811 à Montreuil (Pas-de-Calais) et mort en 1882 à Paris), un médecin français ; d’où : 
 le lycée Eugène-Woillez (lycée Woillez) (à Montreuil dit Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais))

Références